Milledgeville (Illinois)
 Milledgeville (Geòrgia)
 Milledgeville (Ohio)
 Milledgeville (Tennessee)